Deutsche Kunstausstellung steht für:

 Deutsche Kunst-Ausstellung Dresden 1899 
 Deutsche Kunstausstellung 1906 zu Cöln, auf dem Gelände der Flora
 Ausstellungen in München (1937 bis 1944), siehe Große Deutsche Kunstausstellung
 Ausstellungen in Dresden (1946 bis 1968), siehe Kunstausstellung der DDR